Uzorak može značiti:

 Uzorak (Amberske kronike)
 Uzorak (digitalna obrada zvuka)